US Open Series 2018 – 23. edycja US Open Series, cyklu turniejów tenisowych rozgrywanych na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rozpoczynająca się 23 lipca 2018 w Atlancie, a kończąca w Winston-Salem u mężczyzn i w New Haven u kobiet 25 sierpnia 2018. Ta edycja składała się z trzech oddzielnych turniejów męskich i trzech turniejów kobiecych oraz z turnieju w Cincinnati goszczącego zarówno męskie, jak i kobiece zawody. Cykl zawierał dwa turnieje kategorii ATP World Tour Masters 1000 oraz dwa turnieje WTA Premier 5.

Terminarz turniejów

Tydzień 1

ATP – Atlanta Open (Atlanta)

Tydzień 2

WTA – San Jose Classic (San Jose)

Tydzień 3

ATP – Rogers Cup (Toronto)

WTA – Rogers Cup (Montreal)

Tydzień 4

ATP – Western & Southern Open (Cincinnati)

WTA – Western & Southern Open (Cincinnati)

Tydzień 5

ATP – Winston-Salem Open (Winston-Salem)

WTA – Connecticut Open (Connecticut) 

!